Појам  може да се односи на:
Ментон (Француска),
Ментон (једињење),